Margrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Margrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Margrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Malgrundet
Majgrundet
Mangrundet
Mörgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar